De enkimbladede  (Monocots eller Monocotyledonae) er en stor plantegruppe, der omfatter omkring 70.000 arter, omkring en fjerdedel af de beskrevne arter i de dækfrøede planter (Angiospermer; også kaldet blomsterplanter), og som rummer græsser, liljer, orkideer, palmer og mange flere. Gruppens medlemmer er kendetegnet ved at de har et enkelt kimblad og pollenkornene har kun en åbning. Molekylære karakterer (sekvensen af DNA-enhederne i et gen) viser, at gruppen har et fælles ophav og derved er monofyletisk.

Den største familie blandt de enkimbladede (og i blomsterplanter som helhed) målt efter antal arter er orkideerne (familien Orchidaceae), med omtrent 25.000 arter. Græsfamilien (Poaceae), som økonomisk er den vigtigste familie af enkimbladede, har omtrent 11.000 arter. Halvgræsfamilien Cyperaceae, der ofte forveksles med græsser, er også enkimbladede.

I landbruget kommer størstedelen af den producerede biomasse fra enkimbladede. Disse omfatter ikke kun kornsorter som hvede, byg, majs, ris, rug, havre, osv.), men også fodergræsser, sukkerrør, og bambus. Andre økonomisk vigtige enkimbladede afgrøder omfatter forskellige palmer (Arecaceae), bananer (Musaceae), ingefær og deres slægtninge, gurkemeje og kardemomme (Zingiberaceae), asparges (Asparagaceae), ananas (Bromeliaceae), og porre, løg og hvidløg (Amaryllidaceae). Mange stueplanter er enkimbladede epifytter. De fleste af de løgplanter, der dyrkes for deres blomster, såsom liljer, påskeliljer, iris, amaryllis, klokkeskilla og tulipan, er enkimbladede.

Enkimbladede er næsten altid blevet anerkendt som en gruppe, men med forskellige taksonomiske rangordninger og under flere forskellige navne. I Cronquists system kaldes de således for Liliopsida og i Robert F. Thorne og Rolf Dahlgrens systemer for Liliidae. APG IV-systemet fra 2016 anerkender en gruppe (klade) kaldet "monokoter", men tildeler den ikke en taksonomisk rang. Monocotyledonae er også et hyppigt anvendt navn for gruppen.

De enkimbladedes plads i de dækfrøedes udviklingstræ:

Sammenligning med ægte tokimbladede 

De traditionelt anførte forskelle mellem enkimbladede og tokimbladede fremgår i oversigten nedenfor. Der er kun tale om en bred skitse, der rummer mange undtagelser. De angivne forskelle gælder først og fremmest for enkimbladede versus ægte tokimbladede.

En række af disse forskelle er ikke unikke for enkimbladede, og selvom de stadig kan være nyttige pejlemærker, vil ingen enkelt egenskab ufejlbarligt identificere en plante som en enkimbladet. For eksempel findes tretallige blomster og monokolpate pollen også hos Magnoliider, og udelukkende adventivrødder findes i nogle af Piperaceae. På samme måde er mindst et af de ovennævnte træk, parallelle bladnerver, langt fra enestående for enkimbladede. Brede blade og netformet bladnervatur, som er karakteristiske træk for tokimbladede, findes i adskillige enkimbladede familier: for eksempel Trillium, Smilax (sarsaparil),  Pogonia (en orkidé) og Dioscoreales (yams). Potamogeton (vandaks) og Paris quadrifolia (firblad) er eksempler på enkimbladede med firtallige blomster. Andre enkimbladede udviser en blanding af egenskaber. Nymphaeaceae (åkander) har netagtig (retikulat) nervatur, et enkelt kimblad, adventitivrødder og et enkimbladslignende organisering af ledningsstrenge. Disse eksempler afspejler deres fælles herkomst. Ikke desto mindre er ovenstående liste over egenskaber generelt gyldig, især når enkimbladede planter sammenlignes med ægte tokimbladede, snarere end ikke-enkimbladede blomstrende planter generelt.

Fylogenetisk opstilling ifølge APG IV 
APG IV systemet anerkender 11 ordener indenfor de enkimbladede. Disse deles ofte i tre grupper: de alismatide enkimbladede (omfattende ordenerne Acorales og Alismatales), de lilioide enkimbladede (omfattende Petrosaviales, Dioscoreales, Pandanales, Liliales og Asparagales) og de commelinide enkimbladede (omfattende Arecales, Commelinales, Zingeberales og Poales), ordnet efter hvornår de udviklede sig, fra de tidligste til de seneste. Nedenstående kladogram angiver det indbyrdes slægtsforhold mellem de enkimbladedes ordener.

Galleri 
 Alismatide enkimbladede

 Lilioide enkimbladede

 Commelinide enkimbladede

Oversigt over ordener og familier indenfor de enkimbladede 
Inddelingen er i overensstemmelse med APG IV systemet.

 Acorales Mart. (Kalmus-ordenen)
 Acoraceae Martinov (Kalmus-familien)
 Alismatales R.Br. ex Bercht. & J.Presl (Skeblad-ordenen )
 Araceae Juss., nom. cons. (Arum-familien)
 Tofieldiaceae Takht.
 Alismataceae Vent., nom. cons.
 Butomaceae Mirb., nom. cons. (Brudelys-familien)
 Hydrocharitaceae Juss., nom. cons. (Frøbid-familien)
 Scheuchzeriaceae F.Rudolphi, nom. cons. (Blomstersiv-familien)
 Aponogetonaceae Planch., nom. cons.
 Juncaginaceae Rich., nom. cons. * (Vandaks-familien)
 Maundiaceae Nakai *
 Zosteraceae Dumort., nom. cons. (Bændeltang-familien)
 Potamogetonaceae Bercht. & J.Presl, nom. cons
 Posidoniaceae Vines, nom. cons.
 Ruppiaceae Horan., nom. cons.
 Cymodoceaceae Vines, nom. cons.
 Petrosaviales Takht.
 Petrosaviaceae Hutch., nom. cons.
 Dioscoreales Mart. (Yams-ordenen)
 Nartheciaceae Fr. ex Bjurzon (Benbræk-familien)
 Burmanniaceae Blume, nom. cons. (ikke monofyletisk)
 Dioscoreaceae R.Br., nom. cons. (Yams-familien)
 Pandanales R.Br. ex Bercht. & J.Presl (Skruepalme-ordenen)
 Triuridaceae Gardner, nom. cons.
 Velloziaceae J.Agardh, nom. cons.
 Stemonaceae Caruel, nom. cons.
 Cyclanthaceae Poit. ex A.Rich., nom. cons.
 Pandanaceae R.Br., nom. cons. (Skruepalme-familien)
 Liliales Perleb (Lilje-ordenen)
 Campynemataceae Dumort.
 Corsiaceae Becc., nom. cons.
 Melanthiaceae Batsch ex Borkh., nom. cons.
 Petermanniaceae Hutch, nom. cons.
 Alstroemeriaceae Dumort., nom. cons.
 Colchicaceae DC., nom. cons. (Tidløs-familien)
 Philesiaceae Dumort., nom. cons.
 Ripogonaceae Conran & Clifford
 Smilacaceae Vent., nom. cons.
 Liliaceae Juss., nom. cons. (Lilje-familien)
 Asparagales Link (Asparges-ordenen)
 Orchidaceae Juss., nom. cons. (Gøgeurt-familien)
 Boryaceae M.W.Chase et al.
 Blandfordiaceae R.Dahlgren & Clifford
 Asteliaceae Dumort.
 Lanariaceae H.Huber ex R.Dahlgren
 Hypoxidaceae R.Br., nom. cons.
 Doryanthaceae R.Dahlgren & Clifford
 Ixioliriaceae Nakai (as 'Ixiolirionaceae'; spelling corrected)
 Tecophilaeaceae Leyb., nom. cons.
 Iridaceae Juss., nom. cons. (Iris-familien)
 Xeronemataceae M.W.Chase et al.
 Asphodelaceae Juss., nom. cons. prop. (omfattende Xanthorrhoeaceae Dumort., nom. cons.)
 Amaryllidaceae J.St.-Hil., nom. cons. (Påskelilje-familien)
 Asparagaceae Juss., nom. cons. (Asparges-familien)
 Arecales Bromhead (Palme-ordenen)
 Dasypogonaceae Dumort.
 Arecaceae Bercht. & J.Presl, nom. cons. (=Palmae Juss., nom. cons.) (Palme-familien)
 Commelinales Mirb. ex Bercht. & J.Presl (Tradescantia-ordenen)
 Hanguanaceae Airy Shaw
 Commelinaceae Mirb., nom. cons. (Tradescantia-familien)
 Philydraceae Link, nom. cons.
 Pontederiaceae Kunth, nom. cons.
 Haemodoraceae R.Br., nom. cons.
 Zingiberales Griseb. (Ingefær-ordenen)
 Strelitziaceae Hutch., nom. cons.
 Lowiaceae Ridl., nom. cons.
 Heliconiaceae Vines
 Musaceae Juss., nom. cons. (Banan-familien)
 Cannaceae Juss., nom. cons.
 Marantaceae R.Br., nom. cons.
 Costaceae Nakai
 Zingiberaceae Martinov, nom. cons. (Ingefær-familien)
 Poales Small (Græs-ordenen)
 Typhaceae Juss., nom. cons. (Dunhammer-familien)
 Bromeliaceae Juss., nom. cons. (Ananas-familien)
 Rapateaceae Dumort., nom. cons.
 Xyridaceae C.Agardh, nom. cons.
 Eriocaulaceae Martinov, nom. cons.
 Mayacaceae Kunth, nom. cons.
 Thurniaceae Engl., nom. cons.
 Juncaceae Juss., nom. cons. (Siv-familien)
 Cyperaceae Juss., nom. cons. (Halvgræs-familien)
 Restionaceae R.Br., nom. cons. * (omfattende Anarthriaceae D.W.Cutler & Airy Shaw, Centrolepidaceae Endl., nom. cons.)
 Flagellariaceae Dumort., nom. cons.
 Joinvilleaceae Toml. & A.C.Sm.
 Ecdeiocoleaceae D.W.Cutler & Airy Shaw
 Poaceae Barnhart, nom. cons. (= Gramineae Juss., nom. cons.) (Græs-familien)

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Systema Naturae 2000: Liliopsida  – indtil ordensniveau
 Angiosperm Phylogeny Website  – ordener og familier

 
Botanik